

Presentación previa 
No hay campeones defensores, ya que se trata de la primera edición del torneo.

La pareja formada por el eslovaco Andrej Martin y el austríaco Gerald Melzer ganaron el título, derrotando en la final a la pareja mexicana Alejandro Moreno Figueroa y Miguel Ángel Reyes-Varela por 6–2, 6–4.

Cabeza de serie 
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay (Cuartos de final)
  Jordan Kerr /  Tim Puetz (Primera ronda)
  Kevin King /  Juan Carlos Spir (Semifinales)
  Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Cuartos de final)

Cuadro 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
|RD1= Primera ronda
|RD2= Cuartos de final
|RD3= Semifinales
|RD4= Final

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Nicolás Barrientos   Eduardo Struvay
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= César Ramírez   Rogelio Siller 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Alessio di Mauro   Alessandro Giannessi
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04=| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=10

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Kevin King  Juan Carlos Spir
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Carlos Salamanca  David Souto
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Christopher Díaz  Luis Patiño
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Roberto Maytin  Fernando Romboli
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Víctor Estrella  José Hernández
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Andrej Martin  Gerald Melzer
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Chris Letcher  Darren Walsh
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=[8]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Rajeev Ram  Bobby Reynolds
| RD1-score12-1=63
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=[10]| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Hugo Dellien  Emilio Gómez
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Malek Jaziri  Yannick Mertens
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=PR
| RD1-team15= Daniel Kosakowski  Nicolas Meister
| RD1-score15-1=7| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Jordan Kerr  Tim Puetz
| RD1-score16-1=69
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N. Barrientos   E. Struvay
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= A. Moreno  M.Á. Reyes 
| RD2-score02-1=<small>w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= K. King  J.C. Spir
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= R. Maytin  F. Romboli
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= A. Martin  G. Melzer
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= R. Ram  B. Reynolds
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= M. Jaziri  Y. Mertens
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=r
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=PR
| RD2-team08=

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Morelos 2014